Jméno a příjmení Jan Soukup se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Soukup (architekt) – český architekt, angažující se v péči o západočeské památky (* 1946)
 Jan Soukup (etnograf) – český regionální historik, národopisný badatel, spisovatel a folklorista (1867–1933)
 Jan Soukup (lední hokejista) – československý hokejista (1942–2021)
 Jan Soukup (horník) – český horník, zachráněný při důlní katastrofě na Březových Horách v roce 1892
 Jan Soukup (hudebník) – český hudebník
 Jan Soukup (jezuita) – český římskokatolický kněz, jezuita a redaktor náboženských časopisů (1863–1927)
 Jan Soukup (kněz) – český římskokatolický kněz a děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze (1882–1945)
 Jan Soukup (novinář) – český reportér angažující se v ekonomickém zpravodajství pro internetové servery (* 1987)
 Jan Soukup (teolog) – český římskokatolický kněz, děkan královéhradecké kapituly, generální vikář a vysokoškolský profesor (1849–1929)

 podobné jméno
 Jan Nepomuk Soukop – český římskokatolický kněz, básník, folklorista, speleolog a národní buditel (1826–1892)